En Pologne, Tomaszów peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź :
 Tomaszów Mazowiecki, ville,
 Tomaszów, village du powiat d'Opoczno,
 Tomaszów, village du powiat de Radomsko

dans la voïvodie de Lublin :
 Tomaszów Lubelski, un powiat,
 Tomaszów Lubelski, une gmina rurale,
 Tomaszów, un village,
 Tomaszów Lubelski, une ville.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Tomaszów, village du powiat de Radom,
 Tomaszów, village du powiat de Szydłowiec.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Tomaszów, village du powiat de Pińczów,
 Tomaszów, village de la gmina de Opatów,
 Tomaszów, village de la gmina de Tarłów.